Le tournoi de tennis de Newport est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute du 15 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Newport
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
Newport
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en juillet 1985